Wojciech Wilk – polityk i samorządowiec
 Wojciech Wilk – prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej